Das European Masters 2017 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2017/18, das vom 2. bis 8. Oktober in der Topevenementenhal De Soeverein von Lommel in Belgien ausgetragen wurde. Bereits in den 1990er Jahren gab es vier Profiturniere in Belgien unter dem Namen European Open. Im Vorjahr fand das Debüt des European Masters in Rumänien statt. Titelverteidiger war der Engländer Judd Trump. Er erreichte erneut das Endspiel und wiederholte seinen Vorjahreserfolg mit einem 9:7-Sieg über Stuart Bingham.

Preisgeld 
Im Vergleich zu 2016 stieg das Preisgeld um 26.000 £. Diese Steigerung kommt nur den Verlierern der ersten beiden Runden zugute, die 250 £ bzw. 500 £ mehr bekommen.

 Das Preisgeld für das höchste Break betrug 1.500 £
 Der "Rolling 147 Prize" für ein Maximum Break stand bei 35.000 £

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes). Im Halbfinale gewann, wer zuerst 6, im Finale, wer zuerst 9 Frames gewonnen hatte. Anders als im Vorjahr, dafür aber bei allen Weltranglistenturnieren in dieser Saison einheitlich, traten in Lommel 64 Spieler an, im Vorjahr waren es nur die letzten 32.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde am 3. und 4. August 2017 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Drei Partien, die des Titelverteidigers Judd Trump (1), die des Weltmeisters Mark Selby (64) und die des einzigen belgischen Profis Luca Brecel (55), wurden erst in Belgien zum Auftakt des Hauptturniers ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Homepage (englisch)

2017
Snookerveranstaltung 2017
Sport (Lommel)
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Belgien)
Billardturnier in Belgien